Leda
 Leda (satélite) — satélite de Júpter
 38 Leda — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de mitologia